Футрик - фамилия:

 Футрик, Екатерина Николаевна (род. 1987) — украинская гребчиха.
 Футрик, Иван Владимирович (род. 1989) — украинский гребец.

См. также 
 Футлик
 Футре